Карл Шо́рлеммер (; 30 сентября 1834, Дармштадт — 27 июня 1892, Манчестер) — немецкий химик.

Биография 
Карл Шорлеммер — старший сын столяра Иоганнеса Шорлеммера и его супруги Катарины Филиппины. Окончил четыре класса реальной школы. В 1850—1853 годах учился в ремесленном училище в Дармштадте, затем два с половиной года обучался на аптекаря в Грос-Умштадте. Сдав экзамен на помощника аптекаря, получил работу в гейдельбергской аптеке.

В Гейдельберге Шорлеммер посещал лекции Роберта Вильгельма Бунзена, вдохновившие его посвятить себя химии. В 1859 году Шорлеммер проучился один семестр в Гиссенском университете. Осенью того же года Шорлеммер получил должность личного ассистента Генри Энфилда Роско в Манчестере и спустя два года занял должность ассистента преподавателя.

С 1862 года Шорлеммер занялся исследованием алкогольных радикалов и углеводородов жирного ряда. Он доказал, что гидриды алкоголя и углеводороды, считавшиеся в то время радикалами алкоголя, представляют собой одно и то же. С 1874 года Шорлеммер являлся профессором органической химии в Манчестере. Являлся членом Философского общества с 1870 года, Лондонского королевского общества — с 1871 года, Американского философского общества — с 1878 года. С 1889 года Шорлеммер состоял в Социал-демократической партии Германии и являлся близким другом Карла Маркса и Фридриха Энгельса, консультировал их по естественнонаучным вопросам. Шорлеммер специализировался на простых углеводородах, провёл их классификацию с единой теоретической точки зрения.

Примечания

Литература 
 Friedrich Engels: Nachruf für Carl Schorlemmer Vorwärts, Nr. 153 vom 3. Juli 1892. In: Karl Marx/Friedrich Engels — Werke. Band 22, Dietz Verlag, Berlin 1963, S. 313—315
 Herman Haupt (Hrsg.): Hessische Biografien. Band I, Lieferung 1. Großherzoglich hessischer Staatsverlag, Darmstadt 1912
 Schorlemmer, Carl. In: Chambers´s biographical Dictionary. The great of all Nations and all times. Originally complied by David Patrick & Hindes Groome. New Edition edited by Wm. Geddie & J. Liddell Geddie. London Philadelphia 1929, S. 832
 J. K. Roberts: The life and work of Carl Schorlemmer. Manchester 1972 Diss.
 Karl Heinig: Carl Schorlemmer. Chemiker und Kommunist ersten Ranges. B. G. Teubner, Leipzig 1974
 Schorlemmer. In: Deutsche Apotheker-Biographie. Bd. 2, Stuttgart, 1978, S. 599 f.
 Schorlemmer Carl Ludwig [sic!]. In: Lexikon bedeutender Chemiker. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988 ISBN 3-323-00185-0, S. 386.
 Martin Koch: Dialektik, Chemie und Sozialismus. Vor 175 Jahren wurde der deutsche Naturforscher Carl Schorlemmer geboren. In: Neues Deutschland vom 26. September 2009
 Manfred Schöncke: Carl und Ludwig Schorlemmer, ihre Beziehung zu Marx und Engels in Büchern. Zum aufgefundenen Teilnachlass von Ludwig Schorlemmer. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge. Jg. 2009, Argument-Verlag, Hamburg 2009, , S. 225—250

Химики XIX века
Члены Лондонского королевского общества
Члены Леопольдины
Члены Социал-демократической партии Германии
Карл Маркс
Почётные доктора Университета Глазго